Ботола 1 2002/2003 () — 47-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2002/03 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2002/03 на сайте goalzz.com 

2002/2003
Марокко
Марокко
2002 год в Марокко
2003 год в Марокко
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003